Мусандам — топоним. Может означать:

 Мусандам (полуостров) — полуостров.
  — остров.
 Мусандам (мухафаза) — мухафаза.